Municipio de Raleigh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Raleigh (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.
 Municipio de Raleigh (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Raleigh (condado de Saline, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Saline.